Szamszong állomás, a szöuli metró 2-es vonalán
 Szamszong állomás, a szöuli metró 3-as vonalán
 Szamszong állomás, vasútállomás a Kjonbu-vonalon